Battaglia tra i giocattoli (Toy Tinkers) – film del 1949 diretto da Jack Hannah noto anche come Paperino e l'albero di Natale
Paperino e l'albero di Natale (Fir-Tree Fracas) – fumetto di Don Rosa del 1987